Vedskølle kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vedskølle (Køge Kommune-Stevns Kommune) – landsby i Herfølge Sogn
 Vedskølle (Slagelse Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Tjæreby Sogn (Slagelse Kommune)

nl:Vedskølle